Кортні Фрерікс  — американська легкоатлетка, що спеціалізується на стипльчезі, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Кар'єра

Примітки

Посилання 
 

стипльчезисти США
срібні олімпійські медалісти США
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Спортсмени з Іллінойсу
Спортсмени з Міссурі